Рэм Георгиевич Баранцев (02.10.1931 — 20.08.2020) — советский, российский учёный-аэромеханик и философ, лауреат Государственной премии СССР 1973 года за работы в области аэродинамики.

Биография 
Родился 2 октября 1931 года в городе Киров (Кировская область) в крестьянской семье. Детство провёл в селе Верходворье. Окончил среднюю школу с золотой медалью.

Окончил Ленинградский государственный университет (1954) и аспирантуру на кафедре гидроаэромеханики (1957). Работал там же: ассистент (1957—1959), доцент (1959—1968), профессор (с 1969).

Доктор физико-математических наук (1966). В 1970 году прошёл стажировку в Имперском колледже Лондонского университета.

На математико-механическом факультете ЛГУ читал курсы лекций: гидромеханика, газодинамика, аэродинамика разреженных газов, трансзвуковая газодинамика, гиперзвуковая аэродинамика, взаимодействие газов с поверхностями, асимптотические методы в механике жидкости и газа.

Чтение лекций в других городах: Киров, Днепропетровск, Симферополь, Пенза, Ульяновск, Владивосток, Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Киев, Минск, Рига. Заграничные приглашения: Венгрия — 1962, Польша — 1968, 1975, 1994, Англия — 1970, Китай — 1996, 2002. Германия — 1997, Чехия — 1997, 1998, Франция — 2005, Швейцария — 2007, Финляндия — 2009.

Научные достижения: точное решение краевых задач для уравнения Чаплыгина, строгая асимптотика тонкого ударного слоя, локальный метод аэродинамического расчёта в разреженном газе, постановка и решение задачи рассеяния на шероховатой поверхности, дефиниция асимптотических методов, метод порядковых уравнений, асимптотическое обобщение метода Фурье, семантический архетип системной триады, принцип неопределённости-дополнительности-совместности, системная триада синергетики.

Внёс существенный вклад в развитие Асимптотологии (Asymptotology). Об этом сам Р. Г. Баранцев писал так: «Асимптотология — (от греч. asymptotos — несовпадающий и logos — учение) — теория приближений, не переходящих в совпадения. Американский математик Мартин Крускал (Martin Kruskal) ввёл этот термин в 1963 году, назвав так искусство обращения с прикладными математическими системами в предельных случаях. А. служит для упрощения задач и их решений вблизи особенностей с возрастанием точности по мере приближения к особенности. В заданной конечной области точность асимптотического решения всегда ограничена. Эта неустранимая неточность как раз и заставляла относить А. скорее к искусству, чем к науке. Однако требование предельной точности, уместное по отношению к моделям, чрезмерно по отношению к реальным объектам. В новой парадигме, свободной от детерминизма, прежний недостаток А. становится её преимуществом, открывая путь к мягкой математике».

Исследователь и комментатор научного наследия А. А. Любищева.

Обширное эпистолярное наследие Р. Г. Баранцева, его переписка со многими известными деятелями науки и культуры, изданная в 7 томах, несомненно будет представлять интерес как характеристика эпохи, её достижений и заблуждений.

Цитата 
Из книги Виктора Бакина «Просёлки памяти» …Послал я однажды уважаемому профессору в Питер вопросник, чтобы побольше узнать о Рэме Георгиевиче как человеке: что любит, во что верит… Тем более близился юбилей. Отозвался он оперативно, назвав своё послание ответником. Приложил и достаточно парадное фото. И подписался «Ваш Р. Г. Б.» Вот этот памятный документ.

Ответник.

—	возраст: 80 лет

—	родители: Баранцев Георгий Терентьевич, Баранцева (Плюснина) Юлия Семёновна

—	образование: высшее, ЛГУ в 1954 г.

—	послужной список: ассистент, доцент, профессор матмех- факультета СПб ГУ (ЛГУ)

—	знак зодиака: Весы

—	самое яркое воспоминание детства: начало войны в 1941 г.

—	самое недавнее достижение: Сила как философская категория

—	самая недавняя потеря: хорошая память

—	самый ценный совет, который вы получили в своей жизни: не выпендриваться

—	самое неприятное решение, которое приходилось принимать на работе: зачёт слабым

—	какую цель вы ставите в своём нынешнем положении? Уйти достойно

—	собственником чего вы являетесь? Книги и личные вещи

—	политическая ориентация: вне экстремизма

—	семейное положение: разведён

—	работа, о которой мечтали: научная

—	ощущение, которое хотелось бы испытать: радость достижения

—	ощущение, которого хотелось бы избежать: страх

—	влияние кого из современников вы испытали в наибольшей степени: А. И. Солженицын

—	любимое время года: осень

—	историческая личность, которая вас особенно интересует: Герман Лопатин

—	любимый праздник: Новый год

—	любимая песня: «Эхо» в исполнении Анны Герман

—	ваш девиз, которого придерживаетесь в жизни: из двух зол выбирать третье

—	самое поразительное впечатление во время зарубежной поездки: люди — такие же

—	рост, вес: 164 см, 64 кг

—	любимый цвет рубашки: фиолетовый

—	любимое блюдо: блинчики

—	любимый спиртной напиток: коньяк

—	самый дорогой вам автограф из домашнего архива: письма отца с фронта

—	любимое место отдыха: лес

—	любимый тост: будем здоровы!

—	любимое спортивное занятие: туризм

—	любимый фильм: «Белое солнце пустыни»

—	книга, которую вы сейчас читаете: «Фрактал»

—	любимый художник: Ренуар

—	что цените в женщинах? Нежность

—	что цените в мужчинах? Благородство

—	самый памятный подарок, который вы получили в своей жизни: сама жизнь

—	любимый цветок: ромашка

—	ваше любимое место на вятской земле (в Вятке): вид на реку с крутого берега

—	вы верите в приметы? Бывает

—	ваше мнение о президенте: дай Бог держаться на должном уровне

—	ваше отношение к религии: хочется верить в высший разум

—	любимый цвет: зелёный

—	любимое слово в русском языке: хлеб

—	любимая телепередача: «Романтика романса»

—	любимая одежда: спортивная

—	в России две беды, как в своё время заметил классик, — дураки и дороги. В чём сегодня беда России? Коррупция.

—	ваше пожелание себе, стране, миру: себе — держаться на ногах до самого конца, стране — благоденствия,

миру — перейти к тернарной парадигме.

Сколько ни просил я в дальнейшем детализировать ответы, расписать их хотя бы в два-три предложения, Рэм Георгиевич стойко молчал. Лишь последний всё же расшифровал (не каждый же знает, что такое парадигма, тем более тернарная) и расширил так: миру — перейти от бинарной парадигмы к тернарной, или, иными словами, от вражды к сотрудничеству.

Научные публикации 
Автор и соавтор 5 монографий, 5 учебных пособий. В числе публикаций:
 Баранцев Р. Г. Лекции по трансзвуковой газодинамике. Л.: Издательство Ленингр. университета, 1965, 216 с.
 Баранцев Р. Г. Взаимодействие разреженных газов с обтекаемыми поверхностями. М.: Наука, 1975. 344 с.
 Баранцев Р. Г. Аналитические методы в динамике разреженных газов // Итоги науки и техники. Серия: Механика жидкости и газа. Том 14. М.: ВИНИТИ, 1981, с. 3-65.
 Баранцев Р. Г. Гиперзвуковая аэродинамика идеального газа. Л.: издательство ЛГУ, 1983. 116 с.
 Баранцев Р. Г., Энгельгарт В. Н. Асимптотические методы в механике жидкости и газа. Л.: Издательство ЛГУ, 1987. 89 с.
 Андрианов И. В., Баранцев Р. Г., Маневич Л. И. Асимптотическая математика и синергетика. М.: УРСС, 2004, 304 с.
 Баранцев Р. Г. Избранное. М.-Ижевск: РХД, 2010. 489 с.
 Баранцев Р. Г. Люди в письмах. Т. 1-7. М.-Ижевск: РХД, 2007—2009.

Основные статьи 
 Баранцев Р. Г. К перестройке мышления в науке // Математические методы и модели. Ульяновск, с. 8—10.
 Баранцев Р. Г. О духовном наследии А. А. Любищева // Реальность и субъект. Т.3, я1-2, с. 154—155.
 Баранцев Р. Г. Преодоление бинаризма в развитии ноосферного мышления // Проблема развития в гуманитарном и социально-экономическом знании. СПб, с. 6—8.
 Баранцев Р. Г. О смене научной парадигмы // Новое сознание и образование. СПб, с. 2.
 Баранцев Р. Г. Универсальная семантика триадических структур в науке-искусстве-религии // Языки науки — языки искусства. Суздаль, с. 17.
 Баранцев Р. Г. О месте России в семантическом пространстве социума // 2-й Российский философский конгресс. Екатеринбург, т. 2, часть 1, с. 128—130.
 Баранцев Р. Г. Нелинейность-когерентность-открытость как системная триада синергетики // Мост, я 29, с. 54—55.
 Баранцев Р. Г. Преодоление бинаризма в ситуациях морального выбора // 11-е Любищевские чтения. Ульяновск, с. 41—44.
 Баранцев Р. Г. О тринитарной философии в университете города Бамберга // Реальность и субъект. Т.3, я 3—4, с. 213—214.
 и другие научные работы.

Титулы, награды и премии 
Лауреат Государственной премии СССР 1973 года за работы в области аэродинамики.

Член Санкт-Петербургского математического общества с 1960 года.

Член Международной Украинской академии оригинальных идей с 1993 года.

Член Исполкома Международной лиги защиты культуры с 1996 года.

Член Научного совета Союза Учёных С-Петербурга с 1999 года.

Член Российской Народной Академии наук с 2002 г.

Член Российской Академии Естественных наук с 2003 г.

Член Санкт-Петербургского философского общества с 2004 г.

Примечания

Источники 
 http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0032-00.htm
 Баранцев Рэм Георгиевич
 http://www.mathnet.ru/rus/person17820
 Рэм Георгиевич Баранцев. Беседа первая — YouTube
 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета